Zé Carlos è uno pseudonimo spesso usato da persone il cui nome di battesimo è José Carlos, può riferirsi a:

José Carlos da Silva José (1941) –  calciatore portoghese che partecipò al campionato mondiale di calcio 1966
José Carlos Gaspar Ferreira (1943), calciatore brasiliano di ruolo difensore
José Carlos Bernardo (1945) – calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
José Carlos da Costa Araújo (1962-2009) – calciatore brasiliano di ruolo portiere che partecipò al campionato mondiale di calcio 1990
José Carlos Conceição dos Anjos (1965) – calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
José Carlos de Almeida (1968) – calciatore brasiliano di ruolo terzino che partecipò al campionato mondiale di calcio 1998
José Carlos Santos da Silva (1975) – calciatore brasiliano di ruolo attaccante
José Carlos Gomes Filho (1979) – calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
José Carlos Ferreira Filho (1983) – calciatore brasiliano di ruolo attaccante
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves (1998) – calciatore portoghese di ruolo difensore
José Carlos Natário Ferreira (2001) – calciatore portoghese di ruolo centrocampista